Kabinett Sorsa steht für folgende Regierungen Finnlands:

 Kabinett Sorsa I (1972 bis 1975)
 Kabinett Sorsa II (1977 bis 1979)
 Kabinett Sorsa III (1982 bis 1983)
 Kabinett Sorsa IV (1983 bis 1987)